Janvry ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Janvry (Essonne) im Département Essonne
 Janvry (Marne) im Département Marne